

Achternaam 
 Claude Berel Langmann (Parijs, 1934 - Parijs, 2009), Frans acteur
 Julien Rassam, geb. Julian Langmann (Parijs, 1968 - Parijs, 2002), Frans acteur
 Thomas Langmann (Parijs, 1971), Frans acteur
 Jonas Langmann, Duits ijshockeydoelman

Langman 
 Harrie Langman (Akkrum, 1931), een Nederlands oud-politicus